Ekali peut désigner :

Grèce 
 un quartier d'Athènes
 un « district municipal » dans le district régional d'Ioannina

Cameroun 
 plusieurs villages du Cameroun : Ekali I, Ekali II, Ekali III